ABe 4/4 ist in der Schweiz die Sammelbezeichnung für Elektrotriebwagen mit Sitzplätzen der ersten und zweiten Wagenklasse und vier, sämtlich angetriebenen, Achsen (Achsformel Bo'Bo'). Fahrzeuge mit dieser Serienbezeichnung sind oder waren bei verschiedenen Normal- und Schmalspurbahnen im Einsatz.

Die älteren dieser – technisch wie optisch recht unterschiedlichen – Triebwagen wurden zumeist als BCe 4/4 in Dienst gestellt und 1956 umgezeichnet, als die dritte Klasse abgeschafft wurde. Andererseits verzichten einige Bahngesellschaften seit den 1980er Jahren auf die erste Klasse und deklassierten ihre vorhandenen ABe 4/4 zu Be 4/4.

Schmalspurbahnen 
Sofern die Fahrzeuge nicht in eigenen Artikeln ausführlich behandelt werden, sind die technischen Daten in der Reihenfolge angegeben: Erbauer, Jahr der Inbetriebnahme, Länge über Puffer, Masse, Leistung, Höchstgeschwindigkeit, Sitzplätze 1./2. Klasse.

Rhätische Bahn 

Bei der Rhätischen Bahn sind das:
 ABe 4/4 501–504 (Stammnetz), Baujahr 1939–40
 ABe 4/4 I 30–38 (Berninabahn, zum Teil Chur–Arosa), Baujahr 1908–11, Umbau 1946–53
 ABe 4/4 II 41–49 (Berninabahn), Baujahr 1964–72
 ABe 4/4 III 51–56 (Berninabahn), Baujahr 1988–90
 ABe 4/4 487–488 (Chur–Arosa), Baujahr 1973

Appenzeller Bahn 
Für die Appenzeller Bahn sind das:
 ABe 4/4 40–43, SIG/MFO 1933, 16.70 m, 34.2 t, 450 kW, 65 km/h, 12/40 Plätze
 ABe 4/4 44–45, SIG/MFO 1949, 18.00 m, 35.0 t, 505 kW, 65 km/h, 12/36 Plätze

Ferrovia Biasca-Acquarossa 
Bei der Ferrovia Biasca-Acquarossa sind das:
 ABe 4/4 4–5, SWS/SAAS 1952–63, 16.45 m, 28 t, 280 kW, 55 km/h, 8/48 Plätze
Nummer 4 kam 1973 zur MOB, die ihn als Be 4/4 1002 einreihte.
Nummer 5 kam über die OJB zur FM.

Ferrovia Lugano-Ponte Tresa 
Bei der Ferrovia Lugano–Ponte Tresa sind es:
 ABe 4/4 1–3, SWS/Alioth 1912, 16.07 m, 29 t, 210 kW, 55 km/h, 16/40 Plätze
 ABe 4/4 4–5, SWS/SAAS 1952–58, 16.27 m, 30 t, 244 kW, 55 km/h, 8/48 Plätze
Nummer 3 wurde 1995 an die FM abgegeben.
Nummer 5 kam 1981 zur MOB, die ihn als Be 4/4 1003 einreihte.

Frauenfeld-Wil-Bahn 
Für die Frauenfeld-Wil-Bahn gilt:
 ABe 4/4 1–3, SWS/MFO 1921, 14.81 m, 28 t, 288 kW, 55 km/h, 6/30 Plätze
Die Triebwagen wurden als BCe 2/4 geliefert (Leistung 132 kW, Höchstgeschwindigkeit 40 km/h) und erhielten 1953–54 neue Motoren. Nummer 1 ist als historisches Fahrzeug noch betriebsfähig.

Chemins de fer Fribourgeois Gruyère-Fribourg-Morat 
Die Greyerzerbahnen CEG stellten in den Jahren 1903–05 eine Reihe technisch ähnlicher Triebwagen in Dienst, die sich im Grundriss deutlich unterschieden. Es gab ein- und zweiklassige Fahrzeuge, solche mit Gepäckabteil und solche ohne. Im Laufe der Zeit wurden die Wagen mehrfach umgebaut, bevorzugt zu ABe 4/4. Die technischen Daten beschreiben den Zustand nach dem jeweils letzten Umbau. Die 1903 von SWS gebauten Wagen waren ursprünglich 13.34 m lang.
 ABe 4/4 102, SWS/Alioth 1903, 14.25 m, 23.5 t, 100 kW, 50 km/h, ursprünglich BCe 4/4, später 8/36 Plätze
 ABe 4/4 106, SWS/Alioth 1903, 14.25 m, 25.5 t, 192 kW, 50 km/h, ursprünglich BCFe 4/4, später 8/32 Plätze
 ABe 4/4 107, SWS/Alioth 1903, 14.70 m, 27.0 t, 192 kW, 60 km/h, ursprünglich BCFe 4/4, später 8/36 Plätze
 ABe 4/4 111, SWS/Alioth 1903, 14.19 m, 27.0 t, 264 kW, 60 km/h, ursprünglich CFe 4/4, später 8/36 Plätze
 ABe 4/4 113, SIG/Alioth 1904, 13.73 m, 23.0 t, 264 kW, 60 km/h, ursprünglich CFZe 4/4, später 8/24 Plätze
 ABe 4/4 115 und 117, SWS/Alioth 1905, 15.58 m, 29.5 t, 296 kW, 60 km/h, ursprünglich BCe 4/4, später 16/30 Plätze
 ABe 4/4 121, SWS/MFO 1922, 17.24 m, 35.0 t, 486 kW, 75 km/h, ursprünglich BCe 4/4, später 8/50 Plätze

Montreux-Berner Oberland-Bahn 
Die Montreux-Berner Oberland-Bahn nahm 2016 je vier ABe 4/4 und Be 4/4 9201–9204 in Betrieb, mit denen Pendelzüge gebildet werden:
 ABe 4/4 9301–9304, Stadler 2016, 40.52 m, 95.7 t, 1136 kW, 100 km/h, 29 Plätze

Chemin de fer Yverdon–Ste-Croix 
Bei den Chemin de fer Yverdon–Ste-Croix gilt:
 ABe 4/4 1–3, SIG/BBC 1945, 18.79 m, 37 t, 440 kW, 65 km/h, 8/38 Plätze
Am 14. Februar 1976 kollidierten die Wagen 2 und 3 bei Essert-sous-Champvent frontal. Der aus den noch verwendbaren Teilen erbaute Triebwagen erhielt die Nummer 5. Nummer 1 wurde 1981 zu 4 umnummeriert.

Normalspurbahnen 

Reine ABe sind bei den Normalspurbahnen selten, erstens, weil neuere Fahrzeuge oft für erhöhte Kurvengeschwindigkeit zugelassen sind und dadurch als RABe gekennzeichnet werden. Zweitens, weil die Hochleistungstriebwagen und EAV-Triebwagen, die in den 1960er Jahren fast an alle Privatbahnen geliefert wurden, mit einem Gepäckabteil ausgerüstet sind und somit, wenn sie Abteile für beide Klassen haben, als ABDe/RABDe gekennzeichnet sind.

Chemins de fer Fribourgeois Gruyère-Fribourg-Morat 
Bei den Chemins de fer fribourgeois Gruyère–Fribourg–Morat sind das:
 ABe 4/4 166–167, SIG/BBC 1947-48, 22.70 m, 57 t, 726 kW, 100 km/h, 76 Plätze

Schweizerische Südostbahn 

Bei der Schweizerischen Südostbahn handelt es sich um total 9 Fahrzeuge: Acht Triebwagen stammen aus den Jahren 1939/1940, die sogenannten Glaskasten. Durch Umbauten wechselten die Nummern der Triebwagen. Als erste ausgeliefert wurden die 4 Maschinen CFZe 4/4 mit den ursprünglichen Nummern 11 bis 14.
 CFZe 4/4 11-14, SIG/SLM/MFO/BBC/SAAS 1939-40, 19.60 m, 44 t, 735 kW, 80 km/h, 53 Plätze, alle umgebaut zu ABe 4/4 mit den Nummern 7, 5, 12, 6. Um 1957 wurden die Wagen umbezeichnet in ABe 4/4.
 BCFZe 4/4 1–4, SWS/SLM/MFO/BBC/SAAS 1940, 19.60 m, 44 t, 735 kW, 80 km/h, 53 Plätze, Um 1957 wurden die Wagen umbezeichnet in ABe 4/4.
Von diesen acht Triebwagen wurden die Nummern 1, 2 und 4 in den Jahren 1979–82 modernisiert und wurden zu den Nummern 14, 13 und 11. Die ursprünglich als Nummer 14 ausgelieferte Nummer 6 wurde gleichzeitig zur Nummer 12, dem nunmehr dritten Triebwagen der Serie, der diese Nummer trug.
 ABe 4/4 71, SIG/BBC 1959, 23.70 m, 69 t, 1.574 kW, 110 km/h, 17+32 Plätze, 1979 umgebaut zu BDe 4/4 80, später 576 480, heute 576 048. Dies war der einzige ABe-Hochleistungstriebwagen.

Literatur 
 Peter Willen: Lokomotiven und Triebwagen der Schweizer Bahnen. 4 Bände. Orell Füssli, Zürich, 1982–85.
 Peter Willen: Lokomotiven der Schweiz. 2 Bände. Orell Füssli, Zürich, 1970–75.
 Diverse Bände der Reihe über Waadtländer Privatbahnen. BVA, Lausanne.

Einzelnachweise 

Triebfahrzeug (Schweiz)